Galo ima više značenja:
 Galo
 Galo (Alesandrija)
 Galo (Bolonja)
 Galo (Kazerta)
 Galo (Kjeti)
 Galo (Kozenca)
 Galo (Ferara)
 Galo (L’Akvila)
 Galo (Mesina)
 Galo (Napulj)
 Galo (Padova)
 Galo (Peruđa)
 Galo (Pezaro i Urbino)
 Galo (Rijeti)
 Galo (Vičenca)